Dembeni, commune de l'île de Mayotte
 Dembéni, village sur l'île de la Grande Comore